Mario Stasi se réfère notamment à :
 Mario Stasi (1933-2012), avocat français ;
 Mario Stasi (1968), avocat français, son fils.